Árpád híd může být:
 most v Budapešti
 most v maďarském městě Ráckeve
 název pro stanici budapešťského metra Göncz Árpád városközpont užívaný v letech 1984–2020